ФИБА Светско првенство (такође познато и као Светско првенство у кошарци) је кошаркашки турнир за мушке кошаркашке репрезентације, који, на сваке 4 године, организује Међународна кошаркашка федерација (ФИБА).

Ова организација, такође приређује и Светско првенство у кошарци за жене, које се организује кад и мушко, али увек у другој земљи.

Шампионска репрезентација осваја Нејсмитов трофеј, који је први пут додељен на СП 1967. г.

Организација такмичења је слична, али не истоветна ФИФА Светском првенству у фудбалу. Иначе се оба ова такмичења (од 1970. г.) одржавају у истој години, а та пракса ће бити прекинута након 2014. и светска првенства ће се одржавати на четири године од 2019 (годину дана после Светског првенства у фудбалу).

Турнири 
Од 1950. до 1974., организација такмичења је била по систему турнира. Наиме, на финалном турниру (после одржаних квалификација) нашло би се 8 екипа, па је онда играо свако са сваким, а освајач турнира била ја екипа са највише сакупљених бодова. Уколико би неки тимови, на крају, имали исти број бодова, о њиховом распореду на табели одлучивао би њихов међусобни скор.

Од првенства одржаног 1978, ствари су измењене и уведен је куп систем. Најбољи тимови у својим групама иду у четвртфинале, па све до злата. Екипе које се нису квалификовале за финални део такмичења играју међусобно да би одредили коначан поредак (од 5-8. места, од 9-12., итд).

Најуспешније репрезентације 

Легенда:
 * домаћин;

По континенту

Најбољи играчи светских првенстава

Учешћа и пласмани

Види још 
 Светско првенство у баскету

Напомене

Референце

Извори 
 FIBA World Championship History (PDF)
 Men's World Championship Team History

Светска првенства у кошарци